La ligne classique Bordeaux-Toulouse est une section de la ligne Bordeaux - Sète, construite en 1855-1856 par la Compagnie des Chemins de fer du Midi.
 La LGV Bordeaux-Toulouse est un projet de ligne à grande vitesse à l'étude, et dont l'ouverture est prévue pour la fin des années 2020.

Homonymie